Laffin ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Laffin (1952–1985), französische Schauspielerin
 John Laffin (1922–2000), australischer Historiker, Journalist und Schriftsteller

Laffin ist der Name folgender Orte:
 Laffin, Ortschaft in der Gemeinde Thorens-Glières im Département Haute-Savoie, Frankreich